Малдро́у () — долинный древовидный ледник на северном склоне Аляскинского хребта (штат Аляска, США).

Длина составляет 61 км, площадь — 516 км². Ледник спускается с горы Денали и принимает справа два крупных притока: ледники Тралейка и Брукс. Оканчивается на высоте 745 м. Малдроу даёт начало реке Мак-Кинли, притоку реки Танана.

Литература 
 
 

Ледники Аляски
Денали (гора)
Бассейн Тананы